Тюпълоу  може да се отнася за:

 град Тюпълоу, Арканзас, САЩ
 град Тюпълоу, Мисисипи, САЩ
 град Тюпълоу, Оклахома, САЩ